Kranjčar (en russe : Кранчар) est un nom de famille (rare) slave porté en Ukraine, en Russie et en Croatie ; il est notamment porté par :

Par ordre chronologique
 Zlatko Kranjčar (1956-2021), footballeur yougoslave ;
 Niko Kranjčar (né en 1984), footballeur croate, fils du précédent.

Notes et références 

Homonymie de patronyme croate